Bartolomeo Cesi ist der Name folgender Personen:

* Bartolomeo Cesi (Bischof) († 1537), Bischof von Narni
 Bartolomeo Cesi (Maler) (1556–1629), italienischer Maler des Manierismus
 Bartolomeo Cesi (Kardinal) (1566–1621), italienischer Bischof und Kardinal